Lewenz ist

der deutsche Name der slowakischen Stadt Levice
der Familienname der US-amerikanischen Medienkünstlerin, Regisseurin und Hochschullehrerin Lisa Lewenz (* 1954)